Cabinda of Kabinda kan verwijzen naar:
 Cabinda (provincie), een provincie van Angola
 Cabinda (stad), een stad in Angola
 Kabinda (stad), een stad in Congo